Густав фон Мантейфель (, ; 18 ноября 1832, Дрицаны, Режицкий уезд, Витебская губерния, Российская империя — 24 апреля 1916, Бонифацово, Люцинский уезд, Витебская губерния, Российская империя) — польский публицист, историк, этнограф, фольклорист, издатель. Исследователь латгальского фольклора и народных традиций. С 1862 по 1871 год издавал календарь «Inflantu zemes laika grōmota aba kalenders», первый на латгальском языке издаваемый материал и единственный регулярно издаваемый материал в XIX веке.

Главные труды 
 Darstellung der wölkerseerechtlichen Grundsätze über die Blockade. (Dorpat 1860).
 Kû sieukuram tyci gam barnam musu Katoliszkas Baznicas wajaga darejt tagodejûs łaudus kur tik daudz dzierdim runo jut ap dzierszonu un nadzierszonu brandwîna?, (H.Laakmann, Dorpat 1860).
 Nutykszonas Biblias, (H.Laakmann, Dorpat 1860 — 1861).
 Swetiszona gorejga sâtas. (M.Orgelbrand, Wilno 1861).
 Nulikszonas ap ziemnikim izgojuszym nu dzymtigas pidareszonas, (J.Ohryzko, Petersburg 1862).
 Lettische Volkslieder gesammelt in der Gegend von Kraslaw im Dünaburgschen von Comtesse Celine Plater und in der Gegend von Dritzan im Rositenschen von Baron Gustaw Manteuffel, «Magazin der lettischliterärischen Gesellschaft» (Mitau 1869, t. XIV, z.2,s. 162—206).
 Inflantuziemies Łajkagromata uz 18…godu, (Riga 1861-1865, 1868—1870. Dorpat 1866—1867).
 Polnisch-Livland. (A.Kummel. Riga 1869).
 Pilniga gromota Lyugszonu, (Dorpat 1870).
 Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekowa przeszłość całych Inflant. (Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1879).
 Bibliographische Notiz über lettische Schriften welche von 1604 bis 1871 in der hochlettischen oder sog. oberländdischen resp. polnisch-livländischen Mundrat veröffentlicht worden sind, in rein chronologischer Ordnung zusammengestellt von…(Riga 1880).
 Dziśmie ap Swatu Donatu Numucitu. (Drukiem W.Łebińskiego w Poznaniu. 1881).
 Lucyn w Inflantach, Kraków 1884.
 Upadek państwa inflanckiego. (Lwów 1894).
 Piltyń i archiwum piltyńskie. (Drukarnia J.Bergera, Warszawa 1884).
 Słupi Róg i jego stosunek do poezji ludowej Łotyszów naddźwińskich, (Kraków 1885).
 Ruiny przeszłość warowni Felińskiej, «Kłosy» 1885, t. XLI.
 Zamek Kryżbork w guberni witebskiej, «Kłosy» 1886, t. XLII.
 Listy z nad Bałtyku. (Anczyc i Spółka. Kraków 1886).
 Bibliographische Notiz über lettische Schriften welche von 1604 bis 1871 in der hochlettischen oder sog. oberländdischen resp. polnisch-livländischen Mundrat veröffentlicht worden sind, in rein chronologischer Ordnung zusammengestellt von…(M.Kymmel Riga 1886 «Magazin der lettisch-literarischen Gesellschaft» t. XVIIs. 181—205).
 Ruiny i przeszłość Kokenhuzy, «Kłosy» 1887, t.XLV.
 Wolkenberg w Inflantach, (Biblioteka Warszawska) 1887, t. IV, z.3.
 Pierwiastki cywilizacji nad dolną Dźwiną. (Warszawa 1894).
 Upadek państwa inflanckiego. (Lwów 1894).
 Przewroty w dziejach księstwa kurlandzkiego XVIII w. (Kraków 1896).
 Księstwo Inflanckie XVII—XVIII stulecia («Przegląd Powszechny» 1896-97).
 Cywilizacja, literatura i sztuka w dawnej kolonii zachodniej nad Bałtykiem. (Lwów 1896. Kraków 1897).
 Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych : książka zbiorowa poświęcona pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę jego urodzin 1798—1898. Łotwa i jej pieśni gminne. str. 166—260. (Wilno 1900).
 Krasław w Inflantach Polskich. (Wydawnictwo «Kroniki Rodzinnej», Warszawa 1901).
 Notatki o dziejach wiary rzymsko-katolickiej w Rydze (1201-1901 r.). (wydawnictwo «Kroniki Rodzinnej», Warszawa 1902).
 Terra Mariana 1186—1888. Reproduktionen des von den römischen Katholiken hiesiger Provinzen Sr. Heiligkeit Leo XIII. zum Jubiläum 1888 dargebrachten Album. Riga: Verlag Alexander Grosset, 1903.
 Pamiętnik z podróży na Zjazd historyczny imienia Jana Długosza w maju 1880 roku otbytej. (wyd. Wł. Łozińskiego. Lwów 1903).
 Tum ryski i jego ciekawsze zabytki. (Sp. Wydawnicza Polska. Kraków 1904).
 Z dziejów Kościoła w Inflantach i Kurlandyi od XVI-go do XX-go stulecia. (Gazeta Rolnicza. Warszawa 1905).
 Przewodnik po Rydze i jej okolicach.(Rīga 1906).
 Bibliografija inflancko-polska (obejmuje dzieła traktujące o Inflantach polskich…od roku 1567 do 1905-go), (Poznań 1906).
 Przegląd inflanckiej literatury historycznej od XII-go do XX-go stulecia. (Warszawa 1906).
 Materialien zu einem bibliographischen Verzeichniss kleinerer und grösserer von Gustaw Baron Manteuffel im Druck erschienener Arbeiten, (Riga 1906).
 Bibliografija inflancko-polska(obejmuje dzieła traktujące o Inflantach polskich…od roku 1567 do 1905-go. (Poznań 1906).
 O starodawnej szlachcie krzyżacko-rycerskiej na kresach inflanckich (Księgarnia Gubrynowicza, Lwów 1910).
 Z dziejów Dorpatu i byłego Uniwersytetu Dorpackiego. (E.Wende i Sp., Warszawa 1911).
 Nieco z dziejów dawnego Księstwa Inflanckiego i wybitniejszych postaci tego wojewódstwa od XVII do XIX stulecia.(Z okolic Dźwiny. Witebsk''. 1912).
 ZARYSY Z DZIEJÓW KRAIN DAWNYCH INFLANCKICH czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich) Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej. UNIVERSITAS. Kraków 2007.
 INFLANTY POLSKIE oraz LISTY ZNAD BAŁTYKU. Pisma wybrane. Tom.I. UNIVERSITAS. Kraków 2009.

Примечания

Литература 
 H. von Didrichs. Materialen aus einem bibliographischen Verzeichnis kleinerer und größerer von Gustav Baron Manteuffel im Druck erschienener Arbeiten. Riga, 1906.
 Teodors Zeiferts. Latviešu rakstniecības vēsture (9. Latgaliešu raksti) 2.daļās — Rīga : A.Gulbja apgāds, 1930. — 382 lpp. Atkārtots izdevums Zvaigzne, 1993. — 505 lpp.
 Pēteris Zeile. Kazimirs Buiņickis un Gustavs Manteifelis. Vieta un vērtējums Latvijas kultūrā. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. — Nr.2(1993). — 14.-18.lpp
 Kārlis Počs. Gustavs Manteifeļs — nūvodpētnīks. Tāvu zemes kalendars 1996. — 1995. — 67.-70.lpp.
 Henriks Strods. Vysas Latvijas vēsturnīks. Tāvu zemes kalendars, 1997. — 1996. — 66.-71.lpp.
 Alberts Budže. Gustavs Manteifelis. Tāvu zemes kalendars, 1997. — 1996. — 71.-74.lpp.
 Krzysztof Zajas. Латгальские фасцинации Густава Мантейфеля. Telpiskie modeļi baltu un slāvu kultūrās. Komparatīviskas institūta almanahs,3.sējums, red. F.Fjodorovs, Daugavpils -Saule 2006.
 Krzysztof Zajas. Krajoznawcze pasje Gustawa Manteuffla.Polija un baltija kultūras dialogā, red.K.Barkovska, A.Kazjukevičs, Daugavpils Universitāte, Daugavpils 2007.
 Krzysztof Zajas. «Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich». UNIVERSITAS. Kraków. 2008. ISBN 97883-242-1296-5

Ссылки 
Труды Густава Мантейфеля в цифровой библиотеке:
 Inflanty Polskie
 Listy z nad Baltyku
 Cywilizacya, literatura i sztuka w dawnej kolonii zachodniej nad Bałtykiem
 O starodawnej szlachcie krzyżacko-rycerskiej na kresach inflanckich
 Tum ryski i jego ciekawsze zabytki
 Bibliografia inflancko-polska
 Z okolic Dźwiny. Księga zbiorowa na dochód Czytelni Polskiej w Witebsku. str.1-41
 Przewodnik po Rydze i jej okolicach : na podstawie badań najnowszych
 Krasław
 Pamiętnik z podróży na Zjazd historyczny imienia Jana Długosza w maju 1880 roku odbytej
 Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych : książka zbiorowa poświęcona pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę jego urodzin 1798—1898. Łotwa i jej pieśni gminne. str. 166—260.

Публицисты по алфавиту
Публицисты Российской империи
Фольклористы по алфавиту
Этнографы по алфавиту
Этнографы Российской империи
Издатели Российской империи
Латгалия